Kozłówka heißen folgende geographische Objekte:

 Kozłówka (Woiwodschaft Podlachien), Ort in der Woiwodschaft Podlachien, in Nordostpolen
 Kozłówka (Woiwodschaft Lublin), Ort in der Woiwodschaft Lublin, im östlichen Polen
 Kozłówka (Woiwodschaft Masowien), Ort in der Woiwodschaft Masowien, im östlichen Zentrum Polens

 Schloss Kozłówka, in Kozłówka, Lublin